Чемпіонат СРСР з футболу 1945 (друга група) — чемпіонат СРСР з футболу серед команд другої групи. У турнірі брали участь 18 команд. Переможцем стала команда «Крила Рад» (Куйбишев).

Формат 
Першість розіграли 18 команд в одне коло. Переможець підвищувався до першої групи.

З наступного сезону друга група розширювалась до 26 команд.

Підсумкова таблиця

Посилання 
 RSSSF 
 wildstat.ru  

1945
СРСР